Der Name Mollens bezeichnet verschiedene Orte:
 Mollens VD, eine Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Mollens VS, ein Dorf und eine ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Siehe auch:
 Mollans